Участие Испании на «Детском Евровидении» впервые началось на конкурсе 2003 года, который проходил в Копенгагене, Дания. Телевидение Испании (TVE), подразделение Испанской радиовещательной и телевизионной корпорации (RTVE) и член Европейского вещательного союза (EBU), отвечало за процесс выбора участников для участия. Испания использовала формат национального отбора, транслируя шоу под названием «Eurojunior», для выбора участника от страны. Первым участником, представлявшим страну на конкурсе 2003 года, был Серхио с песней «Desde El Cielo», который занял второе место из шестнадцати участвующих стран, набрав 125 баллов. В 2004 году, благодаря Марии Исабель, страна одержала свою первую и пока единственную победу. Испания не принимала участия с 2007 по 2018 год, но вернулась к участию в конкурсе в 2019 году.

История 
Испания является одной из шестнадцати стран, дебютировавших на первом конкурсе песни «Детское Евровидение» в 2003 году, который состоялся 15 ноября 2003 года на арене «Копенгаген-Форум» в Копенгагене. Серхио был первым участником, представившим Испанию с песней «Desde El Cielo», которая заняла второе место из шестнадцати возможных, набрав сто тридцать семь баллов. Испания - одна из самых успешных стран на конкурсе. Страна выиграла конкурс один раз: в 2004 году с песней «Antes Muerta Que Sencilla» в исполнении Марии Исабель, а также дважды занимала второе место: в 2003 и 2005 годах, и дважды занимала третье место: в 2019 году, при возвращении на конкурс, и повторно в 2020 году. Оставшийся испанский участник занял четвертое место в 2006 году, таким образом, Испания является единственной страной, которая участвовала в конкурсе и никогда не выходила за пределы топ-5. Испанская телекомпания «Televisión Española» (TVE) отказалась от участия в 2007 году, заявив, что «Детское Евровидение пропагандирует стереотипы, которые мы не разделяем».

В 2012 году веб-сайт esckaz.com спросил испанскую телекомпанию TVE об их участии в будущем. TVE не смогла дать утвердительный или отрицательный ответ касаемо их участия. С 2013 года было предпринято несколько попыток добиться возвращения Испании на конкурс. Во время конкурса песни «Евровидение 2014» в Копенгагене глава испанской делегации Федерико Льяно заявил, что TVE не планирует участвовать в конкурсе 2014 года. Также в 2014 году было заявлено, что телевизионный комитет Европейского вещательного союза обсудит возможность допуска коммерческих телеканалов к участию, чтобы договориться с испанскими частными вещателями о возвращении Испании на конкурс. Эти попытки не увенчались успехом. В 2015 году несколько СМИ сообщили, что TVE работает над возвращением на конкурс, но и эти заявления не были подтверждены вещателем.

13 мая 2016 года Исполнительный супервайзер EBU Юн Ула Санн объявил на пресс-конференции, что EBU поддерживает контакты с вещателями из нескольких стран, включая Испанию, чтобы они приняли участие в конкурсе 2016 года. Однако 28 сентября 2016 года, Испания не была включена в список семнадцати стран-участниц конкурса. RTVE вернулся на конкурс в 2019 году после 13-летнего отсутствия.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Фотогалерея

Комментаторы и глашатаи 
Конкурсы транслируются онлайн по всему миру через официальный сайт Детского песенного конкурса «Евровидение» и YouTube-канал. Испанская телекомпания «Televisión Española» (TVE)  присылает на каждый конкурс своих комментаторов, чтобы они комментировали конкурс на испанском языке. Глашатаи также самостоятельно выбираются национальным вещателем для того, чтобы объявлять баллы от Испании. Ниже в таблице приведена подробная информация о каждом комментаторе и глашатае, начиная с 2003 года.

Примечания

Комментарии

Источники 

Музыка Испании
«Детское Евровидение» по странам